Prudential Hong Kong Tennis Open 2017 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2017 z cyklu Hong Kong Tennis Open rozgrywany w dniach 09–15 października 2017 roku w Hongkongu na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 500 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Główna Drabinka
 Drabinka Kwalifikacji

2017 w tenisie ziemnym
2017
2017 w Azji